Lewyzkyj ist die aus den Ukrainischen deutsch transkribierte Form des polnischen Familiennamens Lewicki. Sie ist der Name folgender Personen:

 Iwan Netschuj-Lewyzkyj (1838–1918), ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer
 Kost Lewyzkyj (1859–1941), galizischer Rechtsanwalt und Politiker
 Maxym Lewyzkyj (* 1972), ukrainischer Fußballspieler
 Orest Lewyzkyj (1849–1922), ukrainischer Historiker, Ethnologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Borys Lewytzkyj (1915–1984), deutscher Publizist und politischer Aktivist
 Stepan Michailowitsch Lewitski (1876–1924), russischer Schachspieler
 Bella Lewitzky (1913–2004), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Lewizki
 Lewicki
 Levitzki

uk:Левицький